La liste est susceptible d'évoluer.

Notes et références 

Liste en rapport avec le Cameroun
Tourisme au Cameroun